José Naranjo est un nom porté par :

 José Naranjo (1926-?), footballeur mexicain.
 José Naranjo (1994-), footballeur espagnol.